

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 29 июня

Национальные 
  — День павших за Родину
  Россия — День партизан и подпольщиков
  Сейшельские острова — День независимости

Религиозные 
  Католичество
 Торжество святых Петра и Павла

  Православие
 память священномученика Тигрия, пресвитера, и мученика Евтропия, чтеца (ок. 404)
 память святителя Тихона, епископа Амафунтского (425)
 память преподобного Тихона Медынского, Калужского (1492)
 память преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1503)
 память преподобного Моисея Оптинского (1862)
 память священномучеников Гермогена (Долганева), епископа Тобольского, Ефрема Долганева, Михаила Макарова, Петра Корелина, пресвитеров, мученика Константина Минятова (1918)
 память священномученика Иакова (Маскаева), архиепископа Барнаульского (1937)
 перенесение мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского (2002)

Именины 
 Католические: Павел, Пётр.
 Православные: Евтропий, Тигрий, Тихон, Михаил.

События 
См. также: :Категория:События 29 июня

До XIX века 
 1174 — Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.
 1540 — Фрюботтин, Приста, сожжена на костре жертва охоты на ведьм.
 1613 — во время премьеры «Генриха VIII» У. Шекспира сгорел театр «Глобус».
 1775 — в Митаве (ныне Елгава) торжественно открылось новое учебное заведение — Митавская академическая гимназия.

XIX век 
 1862 — .
 1870 — обнародование в Российской Империи нового Городового положения. Общее руководство городским хозяйством, а также образованием и здравоохранением стало осуществляться городскими думами под контролем правительственных органов.
 1880 — Франция присоединила Таити.
 1881 — суданский проповедник Мухаммед Ахмед провозгласил себя махди (в переводе с арабского «ведомый истинным путём»), то есть мессией, спасителем, и возглавил восстание крестьян и кочевников в Судане против произвола губернаторов-европейцев.
 1882 — Кукуевская железнодорожная катастрофа.
 1888 — сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя «Израиль в Египте», исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном Дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Эдисона.
 1900 — в Одессе открылся нелегальный Всероссийский съезд студентов.

XX век 
 1911 — спущен на воду первый русский дредноут — линкор «Севастополь».
 1913 — начало Второй балканской войны.
 1914 — начало первых полётов на самолёте в Арктике. В поисках экспедиции Г. Я. Седова совершают Я. И. Нагурский и Е. В. Кузнецов.
 1916 — первый полёт самолёта компании «Боинг».
 1917 — в России на 30 % увеличен налог на прибыли капиталистов.
 1922 — Фёдор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался.
 1925 — американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием.
 1931 — папа римский Пий XI осудил вынуждение итальянских детей приносить фашистскую присягу.
 1932 — в Ленинграде при больнице «Память 25 октября» открылся первый научно-практический институт переливания крови.
 1935
 В Германии, на кильской верфи «Дойче верке» тайно спущена на воду подводная лодка U-1 — первая немецкая субмарина, построенная после Первой мировой войны.
 Состоялась встреча Ромена Роллана с Максимом Горьким.
 1941
 Немецкие войска заняли Лиепаю.
 Переход немецких и финских войск в наступление на Мурманск. Началась оборона Заполярья (продолжалась до октября 1944 года).
 1944 — по решению Мособлисполкома в Мелихово открыта Музей-усадьба А. П. Чехова.
 1945 — СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к УССР.
 1946 — Операция «Агата», арест 2,7 тыс. евреев в Палестине
 1949 — в Южной Африке стала претворяться в жизнь политика апартеида: введён запрет на смешанные браки.
 1954 — после отказа физика Роберта Оппенгеймера участвовать в создании водородной бомбы ему был закрыт доступ к секретным разработкам.
 1955 — на первое место в американском хит-параде поднялась песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли и оставалась на нём восемь недель.
 1956
 Коломенский завод выпустил свой последний паровоз П36-0251.
 Мерилин Монро вышла замуж за американского писателя Артура Миллера (разведутся в 1961 году).
 1957 — отстранение от власти Пленумом ЦК КПСС так называемой Антипартийной группы — Молотова, Маленкова, Кагановича и других руководителей партии, выступивших против Н. С. Хрущёва.
 1958 — финал чемпионата мира по футболу 1958: в Стокгольме сборная Бразилии обыграла сборную Швеции со счётом 5:2 и впервые стала чемпионом мира.
 1964 — создан пульт дистанционного управления телевизором.
 1972 — в США при рассмотрении дела «Фермен против штата Джорджия» Верховный суд постановил, что смертная казнь противоречит конституции.
 1973
 В Чили произошла попытка военного переворота, известная как «танкасо».
 Запущена Кольская АЭС, первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом.
 Концерт «Deep Purple» в Осаке (Япония) стал их последним выступлением в классическом составе начала 1970-х гг. Иэн Гиллан и Роджер Гловер вновь соединились с группой лишь в 1984 году
 1974 — британский хит-парад возглавил французский исполнитель — Шарль Азнавур с песней She.
 1975 — в Институте ядерной энергии им. Курчатова введена в строй крупнейшая в мире термоядерная установка «Токамак-10».
 1976 — Сейшельские Острова провозглашены независимым государством.
 1982 — в Женеве начаты переговоры между СССР и США об ограничении стратегических вооружений.
 1984 — открыт Минский метрополитен.
 1985 — в Нью-Йорке бывший «Роллс-Ройс» Джона Леннона продан за 2,229 млн долларов.
 1986 — финал чемпионата мира по футболу 1986: в Мехико сборная Аргентины обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.
 1990 — Литва приостановила действие Декларации о суверенитете на время переговоров с правительством СССР.
 1995 
 В Сеуле рухнул супермаркет Sampoong, погибло 502 человека.
 Первая реализация программы «Мир — Шаттл». Шаттл «Атлантис» впервые пристыковался к станции «Мир».
 1996 — при подавлении бунта в тюрьме Абу-Салим (Ливия) убито около 1200 заключённых.

XXI век 
 2001 — Кофи Аннан переизбран Генеральным секретарём ООН на второй срок.
 2002 — вторая битва за Ёнпхёндо.
 2004 — официальный визит в Ватикан Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея Первого.
 2007 — в США поступил в продажу первый iPhone.
 2008 — финал чемпионата Европы по футболу 2008: сборная Испании обыграла сборную Германии, единственный гол забил Фернандо Торрес
 2010 — Верховный Суд РФ окончательно запретил «Славянский союз».
 2012 — Попытка угона китайского авиалайнера в Хотане.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 29 июня

До XIX века 
 1397 — Хуан II (ум. 1479), король Арагона (1458—1479), король Наварры (1425—1479).
 1516 — Ремберт Додоэнс (ум. 1585), фламандский ботаник, врач, географ, астроном.
 1746 — Иоахим Генрих Кампе (ум. 1818), немецкий педагог, издатель, писатель и филолог.
 1784 — Александр Мария Агвадо (ум. 1842), парижский финансист.
 1793 — Йозеф Рессель (ум. 1857), австрийский инженер и техник-изобретатель чешского происхождения, в 1829 г. построивший первый в мире пароход с гребным винтом.
 1798 — Джакомо Леопарди (ум. 1837), итальянский поэт, философ.

XIX век 
 1802 — Михаил Юзефович (ум. 1889), русский публицист, археограф, поэт.
 1815 — Николай Сазонов (ум. 1862), русский публицист и общественный деятель.
 1818 — Анджело Секки (ум. 1878), итальянский священник-астроном, директор римской обсерватории.
 1825 — Лудольф Христоф Эренфрид Крель (ум. 1901), немецкий востоковед.
 1832 — Луиджи ди Чеснола (ум. 1904), собиратель памятников античности, директор музея «Метрополитен» в Нью-Йорке.
 1841 — Альберт Хирш (ум. 1927), австрийский народный композитор, поэт, певец, актёр, режиссёр и драматург.
 1848 — Николай Аксаков (ум. 1909), русский литератор, старший брат публициста Александра Аксакова, дальний родственник Сергея, Ивана и Константина Аксаковых.
 1849 — Сергей Витте (ум. 1915), российский государственный деятель, в 1905—1906 гг. председатель Совета министров.
 1868 — Джордж Эллери Хейл (ум. 1938), американский астроном, иностранный член-корреспондент АН СССР.
 1871 — Павел Рябушинский (ум. 1924), российский предприниматель, банкир, политический деятель.
 1873 — Лео Фробениус (ум. 1938), немецкий исследователь Африки, этнолог.
 1877 — Петар Кочич (ум. 1916), сербский писатель и общественный деятель.
 1880 — Людвиг Бек (убит в 1944), генерал-полковник германской армии, лидер заговора 20 июля 1944 г. против А. Гитлера.
 1882 — Франц Зельдте (ум. 1947), немецкий политик и государственный деятель, рейхсминистр труда (1932—1945).
 1886 — Юстинас Винцо Веножинскис (ум. 1960), литовский и советский живописец, художественный критик.
 1888 — Владимир Ветчинкин (ум. 1950), советский учёный в области аэродинамики, лауреат Сталинской премии.
 1895 — Паоло Яшвили (ум. 1937), грузинский поэт.
 1897 — Павел Волков (ум. 1970), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1900
 Антуан де Сент-Экзюпери (погиб в 1944), французский писатель, поэт, эссеист и лётчик.
  (ум. 1975), австрийский пианист и педагог.

XX век 
 1901 — Елена Ильина (наст. имя Лия Прейс; ум. 1964), советская писательница.
 1904 — Павел Петров (ум. 1981), советский оператор научно-популярного кино.
 1907 — Иван Черняховский (ум. 1945), советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.
 1908 — Лерой Андерсон (ум. 1975), американский композитор, соединивший джаз с классикой, дирижёр, аранжировщик.
 1911
 Бернард Липпе-Бистерфельдский (ум. 2004), супруг королевы Нидерландов Юлианы, первый президент Всемирного фонда дикой природы.
 Бернард Херрман (урожд. Максимилиан Херман; ум. 1975), американский композитор и дирижёр, лауреат «Оскара».
 1925 — Джорджо Наполитано, итальянский политик, президент Италии (2006—2015).
 1928 — Владимир Корнилов (ум. 2002), советский и российский поэт, писатель, литературный критик.
 1929 — Ориана Фаллачи (ум. 2006), итальянская писательница, журналистка, публицист.
 1930 — Славомир Мрожек (ум. 2013), польский драматург, прозаик, сатирик, художник.
 1934 — Людмила Сосюра, актриса театра и кино, заслуженная артистка Украинской ССР.
 1936 — Резо Габриадзе (ум. 2021), грузинский киносценарист, режиссёр-кукольник, художник, скульптор.
 1944 — Гэри Бьюзи, американский актёр кино и телевидения.
 1947
 Брайан Герберт, американский писатель-фантаст.
 Валерий Шанцев, российский государственный деятель, бывший губернатор Нижегородской области.
 1948 — Иэн Пейс, британский барабанщик-виртуоз, участник рок-группы Deep Purple.
 1953 — Колин Хэй, австралийский композитор, певец, музыкант и актёр, бывший вокалист группы Men at Work.
 1957
 Мария Кончита Алонсо, американская певица и актриса кино и телевидения.
 Гурбангулы Бердымухамедов, 2-й президент Туркменистана (2007—2022).
 1964
 Ольга Машная, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ.
 Сосо Павлиашвили, советский, российский и грузинский эстрадный певец, композитор, актёр.
 1966 — Летиция Габриелли, французская актриса кино и телевидения.
 1968 — Теорен Флёри, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2002).
 1969 — Авдотья Смирнова, российская телеведущая, сценарист, кинорежиссёр, публицист.
 1971 — Кристина Чанг, американская телевизионная актриса.
 1972
 Сергей Капков, российский телеведущий, киновед, историк анимации, сценарист и режиссёр.
 Саманта Смит (погибла в 1985), американская школьница — «посол доброй воли».
 1974 — Сергей Обухов, советский и российский хоккеист с мячом, 5-кратный чемпион мира.
 1977 — Зулейха Робинсон, британская актриса кино и телевидения.
 1978 — Николь Шерзингер, американская певица, актриса, танцовщица, автор песен, фотомодель.
 1979 — Клементин Форд, американская актриса кино и телевидения.
  — Тея Грегорин, словенская биатлонистка, 4-кратная чемпионка мира.
  — Диана Морозова, российская актриса театра и кино.
 
 Лусине Тишинян, российская актриса театра и телевидения.
 Илья Яшин, российский политик и общественный деятель, политзаключённый.
  — Эддисон Тимлин, американская актриса театра, кино и телевидения.
 
 Камила Мендес, бразильско-американская актриса.
 Леандро Паредес, аргентинский футболист, чемпион мира (2022).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 29 июня

До XIX века 
 1520 — Монтесума II (р. 1466 или 1467), император ацтеков (1502—1520).
 1779 — Антон Рафаэль Менгс (р. 1728), немецкий живописец.

XIX век 
 1831 — Генрих Фридрих Штейн (р. 1757), прусский государственный деятель, отменивший в стране крепостное право.
 1837 — Натаниель Мэйкон (р. 1757), американский политик, сенатор от Северной Каролины.
 1852 — Григорий Лангсдорф (р. 1774), российский исследователь, натуралист и этнограф.
 1855
 Джон Горри (р. 1803), американский врач, изобретатель первых в США холодильных установок.
 Дельфина Жирарден (р. 1804), французская писательница.
 1861 — Элизабет Браунинг (р. 1806), английская поэтесса.
 1889 — Николай Чехов (р. 1858), русский художник, пианист и скрипач, старший брат писателя А. П. Чехова.
 1890 — Александр Паркс (р. 1813), английский металлург, изобретатель первого искусственного пластика.
 1895 — Томас Генри Хаксли (р. 1825), английский зоолог-эволюционист, популяризатор науки.

XX век 
 1919 — расстрелян Александр Рагоза (р. 1858), российский генерал от инфантерии, военный министр Украинской Державы.
 1926 — Фридрих Карл Гинцель (р. 1850), австрийский астроном.
 1940
 Пауль Клее (р. 1879), швейцарский художник-авангардист.
 расстрелян Николай Суханов (р. 1882), российский экономист и публицист, участник революционного движения.
 1941
 погиб Андрей Кижеватов (р. 1907), один из руководителей обороны Брестской крепости, Герой Советского Союза.
 Игнаций Ян Падеревский (р. 1860), польский пианист, композитор и политик, 2-й премьер-министр Польши (в 1919).
 1967 — Джейн Мэнсфилд (р. 1933), американская киноактриса, секс-символ Голливуда 1950—60-х годов.
 1969 — Моиз Чомбе (р. 1919), глава отделившейся в 1960—1963 гг. конголезской провинции Катанга.
 1976 — Вера Варсанофьева (р. 1890), геолог, заслуженный деятель науки РСФСР.
 1980 — Филипп Агальцов (р. 1900), советский маршал авиации, Герой Советского Союза.
 1981 — Евгений Харитонов (р. 1941), русский советский поэт, прозаик и драматург, режиссёр.
 1982 — Генри Кинг (р. 1886), американский актёр и кинорежиссёр, обладатель «Золотого глобуса».
 1994 —  (р. 1908), немецкий дирижер.
 1995 — Лана Тёрнер (урожд. Джулия Джинн Тёрнер; р. 1921), американская киноактриса, звезда 40—50-х гг.
 1998 — Галина Брежнева (р. 1929), дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.
 2000
 Витторио Гассман (р. 1922), итальянский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
 Андрей «Дюша» Романов (р. 1956), советский и российский рок-музыкант, флейтист (группы «Аквариум», «Трилистник»).

XXI век 
 2002
 Розмари Клуни (р. 1928), американская поп- и джазовая певица.
 Франсуа Перье (наст. имя Франсуа Пийю; р. 1919), французский актёр театра и кино.
 2003 — Кэтрин Хепбёрн (р. 1907), американская киноактриса, обладательница премий «Оскар», «Эмми» и мн. др.
 2016 — погиб Василий Слипак (р. 1974), украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы.
 2017 — Олег Яковлев (р. 1969), российский певец, участник группы «Иванушки International».
 2020
 Карл Райнер (р. 1922), американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат 9 «Эмми» и премии «Грэмми».
 Ирина Тюлина (р. 1922), советский и российский учёный-механик и историк науки.

Приметы 
Тихон-утишитель
 На Тихона солнце идёт тише.
 У Земли самый тихий ход в году.
 На Тихона певчие птицы затихают (кроме соловья и кукушки).
 В этот день заканчивается молодое лето, подходит зрелое.
 Заканчивается поздний сев ярового хлеба.
 Лист на дереве полон, так и сеять полно.
 На Тихона возят навоз на пар.

См. также

Примечания